Blankenheim (Ahr), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt